Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2004. годину.

Поредак

Референце 

2004
Музика у 2004.